Le Jagang est une province de la Corée du Nord.
 Jagang est un personnage de l'Épée de vérité.